Bahnhof Lauterecken steht für:

 Bahnhof Lauterecken-Grumbach
 Alter Bahnhof (Lauterecken)